Jurčević je hrvatsko prezime, patronim od imena Jure. Jurčevići su Hrvati, najvećim dijelom iz Zapadne Bosne. Razmjerno najviše Jurčevića u proteklih sto godina rođeno je u zapadnobosanskoj općini Tomislavgrad, gdje se svaki šezdeseti stanovnik prezivao Jurčević. U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Jurčevića u više od sedamstopedeset domaćinstava (159. prezime prema brojnosti). Sredinom prošlog stoljeća bilo ih je približno tisuću, pa se njihov broj do danas udvostručio.

Najviše Jurčevića ima u mjestu Vinica kraj Tomislavgrada, te u Studencima, Kovačima, Stipanjićima, Tomislavgradu, Aržanu, Makarskoj, Dicmu, Slunju, Karlovcu, također ih ima i u Srednjoj Bosni (Žepču, Vitezu i Bugojnu).

Poznati Jurčevići 
 Josip Jurčević, povjesničar
 Kristina Jurcevic, njemačka glumica
 Lana Jurčević, pjevačica
 Marinko Jurčević, državni tužitelj BiH
 Marinko Jurčević, sveučilišni profesor
 Marijan Jurčević, teolog, sveučilišni profesor
 Nikola Jurčević, nogometaš i trener
 Ivan (Ikić) Jurčević, sveučilišni profesor

Izvori 

 Hrvatska prezimena
Hrvatsko plemstvo